Der Teufelsschüler ist:

 Der Teufelsschüler (Shaw), ein Theaterstück von George Bernard Shaw von 1897
 Der Teufelsschüler (1959), ein Film von Guy Hamilton
 Der Teufelsschüler (1973), ein Film von Ludwig Cremer